11-й Северокаролинский пехотный полк (11th North Carolina Infantry Regiment) — представлял собой один из пехотных полков армии Конфедерации во время Гражданской войны в США. Полк служил в знаменитой бригаде Петтигрю-Киркланда-Макраэ. (Этот полк не стоит путать с "11th North Carolina Volunteers", который был потом переименован в 21-й Северокаролинский пехотный полк.)

Формирование 
11-й Северокаролинский пехотный полк был сформирован в Кэмп-Магнум около Роли в марте 1862 года. В него вошла некоторая часть 1-го Северокаролинского пехотного полка, расформированного в ноябре 1861 года. Роты были набраны в округах Мекленберг, Берк, Берти, Чолван, Оранж, Линкольн и Бэнкомб. Командиром полка был избран Колетт Ливенторп, в прошлом - командир 34-го Северокаролинского пехотного полка.

Боевой путь 
В 1862 году полк размещался в Вирджинии и Северной Каролине и принимал участие в сражении при Уайт-Холл. В декабре полк был включён в бригаду Джонстона Петтигрю. В апреле 1863 он участвовал в сражении при Вашингтоне, а затем направлен на север и включён в дивизию Генри Хета перед самым началом Геттисбергской кампании.

Примечания

Литература 
 Hess, Earl J., Lee's Tar Heels: The Pettigrew-Kirkland-MacRae Brigade, University of North Carolina Press, 2002, ISBN 0-8078-2687-1.
 Weymouth T. Jordan, Jr. and Louis H. Manarin, «North Carolina Troops (1861—1865): A Roster» Office of Archives and History: Raleigh, NC 1973, ISBN 1626368112
 J. Timothy Cole, Bradley R. Foley, Collett Leventhorpe, the English Confederate, McFarland, 2006 ISBN 0786483245

Ссылки 

Полки армии Конфедерации